Klettenbach ist ein Gewässername:

 Klettenbach (Bocksbach), rechter Zufluss, teilweise auch folgender Abschnittsname bis etwas vor Langensteinbach des Bocksbachs (zur Pfinz) beim Industriegebiet Im Stockmädle, Gemeindeteil Ittersbach, Karlsbad, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Klettenbach (Marzer Bach), rechter Zufluss des Marzer Bachs bei Mattersburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland
 Klettenbach (Murr), rechter Zufluss der Murr beim Klettenhöfle, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Klettbach